Ranma Saotome – protagonista del manga e anime Ranma ½
 Ranma Hinamatsuri – protagonista del manga Cinderella Boy
 Ranma – elemento tipico dell'architettura giapponese
 Nekokichi Ranma – mangaka giapponese

Pagine correlate 
 Ranma ½ (disambigua)